Röß ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Röß (* 1932), deutscher Physiker
 Leonard Röß (um 1532–1591), deutscher Zisterzienserabt, siehe Leonhard Rosen